Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A szám címvédője, Szvetlana Kuznyecova már a harmadik körben kiesett. A döntőt az ausztrál Samantha Stosur és az olasz Francesca Schiavone vívta. A kétszettes mérkőzés Schiavone 6–4, 7–6(2)-os sikerével ért véget.

Kiemeltek 

  Serena Williams (Negyeddöntő)
  Venus Williams (Negyedik kör)
  Caroline Wozniacki (Negyeddöntő)
  Jelena Janković (Elődöntő)
  Jelena Gyementyjeva (Elődöntő)
  Szvetlana Kuznyecova (Harmadik kör)
  Samantha Stosur (Döntő)
  Agnieszka Radwańska (Második kör)
  Gyinara Szafina (Első kör)
  Viktorija Azaranka (Első kör)
  Li Na (Harmadik kör)
  Marija Sarapova (Harmadik kör)
  Marion Bartoli (Harmadik kör)
  Flavia Pennetta (Negyedik kör)
  Aravane Rezaï (Harmadik kör)
  Yanina Wickmayer (Harmadik kör)

<li>  Francesca Schiavone (Bajnok)
<li> Sahar Peér (Negyedik kör)
<li> Nagyezsda Petrova (Negyeddöntő)
<li> María José Martínez Sánchez (Első kör)
<li> Vera Zvonarjova (Második kör)
<li> Justine Henin (Negyedik kör)
<li> Daniela Hantuchová (Negyedik kör)
<li> Lucie Šafářová (Második kör)
<li> Cseng Csie (Második kör)
<li> Dominika Cibulková (Harmadik kör)
<li> Aljona Bondarenko (Harmadik kör)
<li> Alisza Klejbanova (Harmadik kör)
<li> Anasztaszija Pavljucsenkova (Harmadik kör)
<li> Marija Kirilenko (Negyedik kör)
<li> Alexandra Dulgheru (Harmadik kör)
<li> Katerina Bondarenko ''(Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Felső ág

Első szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Serena Williams
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Stefanie Vögele
| RD1-score02-1=62
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Czink Melinda
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Julia Görges
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Katie O’Brien
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jill Craybas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Alizé Cornet
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08={{nowrap| Anasztaszija Pavljucsenkova}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= Sahar Peér
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Nuria Llagostera Vives
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Vania King
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=LL
| RD1-team12= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Shenay Perry
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Olivia Sanchez
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Maria Elena Camerin
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Marion Bartoli
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Serena Williams
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Julia Görges
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Jill Craybas
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04={{nowrap| Anasztaszija Pavljucsenkova}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=18
| RD2-team05= Sahar Peér
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= Bethanie Mattek-Sands
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Olivia Sanchez
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= Marion Bartoli
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Serena Williams
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=29
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=18
| RD3-team03= Sahar Peér
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= Marion Bartoli
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Serena Williams
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=18
| RD4-team02= Sahar Peér
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}
Második szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= Marija Sarapova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Kszenyija Pervak
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Morita Ajumi
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Kirsten Flipkens
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Klára Zakopalová
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= Katarina Srebotnik
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Cvetana Pironkova
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= Justine Henin
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=25
| RD1-team09= Cseng Csie
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Jekatyerina Bicskova
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Anasztaszija Pivovarova
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ioana Raluca Olaru
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Rossana de los Ríos
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Simona Halep
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Samantha Stosur
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= Marija Sarapova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Kirsten Flipkens
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Klára Zakopalová
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= Justine Henin
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=25
| RD2-team05= Cseng Csie
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Anasztaszija Pivovarova
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Rossana de los Ríos
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=0
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Samantha Stosur
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= Marija Sarapova
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=22
| RD3-team02= Justine Henin
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Anasztaszija Pivovarova
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Samantha Stosur
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=22
| RD4-team01= Justine Henin
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Samantha Stosur
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
}}

Harmadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Jelena Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Alicia Molik
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Kaia Kanepi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Pauline Parmentier
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Sofia Arvidsson
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Magdaléna Rybáriková
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Vera Dusevina
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Aljona Bondarenko
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Daniela Hantuchová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Tamarine Tanasugarn
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Volha Havarova
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Carla Suárez Navarro
| RD1-score12-1=69
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Mariana Duque Mariño
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Sybille Bammer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Sandra Záhlavová
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=16
| RD1-team16= Yanina Wickmayer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Jelena Janković
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Kaia Kanepi
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Magdaléna Rybáriková
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Aljona Bondarenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= Daniela Hantuchová
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Volha Havarova
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Sybille Bammer
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=16
| RD2-team08= Yanina Wickmayer
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Jelena Janković
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= Aljona Bondarenko
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=23
| RD3-team03= Daniela Hantuchová
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Yanina Wickmayer
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Jelena Janković
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=23
| RD4-team02= Daniela Hantuchová
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}
Negyedik szakasz

 Alsó ág 
Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Aleksandra Wozniak
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Iveta Benešová
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Julie Coin
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Katerina Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= MJ Martínez Sánchez
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Akgul Amanmuradova
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Johanna Larsson
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Anastasija Sevastova
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Mathilde Johansson
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Chanelle Scheepers
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Gisela Dulko
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Viktorija Azaranka
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Jelena Gyementyjeva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Aleksandra Wozniak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= Katerina Bondarenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Akgul Amanmuradova
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Johanna Larsson
| RD2-score06-1=62
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Chanelle Scheepers
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Gisela Dulko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Jelena Gyementyjeva
| RD3-score01-1=62
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Aleksandra Wozniak
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Chanelle Scheepers
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| Jelena Gyementyjeva}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Chanelle Scheepers
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}
Nyolcadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Aravane Rezaï
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Heidi El Tabakh
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Anna Csakvetadze
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Angelique Kerber
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Szávay Ágnes
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Stéphanie Foretz
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Csang Suaj
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Nagyja Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=26
| RD1-team09= Dominika Cibulková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Jekatyerina Ivanova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Christina McHale
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Varvara Lepchenko
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Források 
 Eredmények

N1